Pifferi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Pifferi (* 1938), italienischer Radrennfahrer
 Guglielmo Pifferi (1819–1910), italienischer Ordensgeistlicher und Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche